O evento florete individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 21 e 24 de julho.

Medalhistas 
Alessio Foconi conquistou a medalha de ouro, derrotando o britânico Richard Kruse. O pódio foi completado pelo coreano Heo Jun e o espanhol Carlos Llavador, que foram eliminados nas semifinais.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Ligações externas
 
 

Florete individual masculino